Ханкишиев () — азербайджанская фамилия. Персоны:
 Ханкишиев, Бейбала Асланович (род. 1939) — доктор философии по экономическим наукам, профессор.
 Ханкишиев, Сталик Гусейнович (род. 1962) — автор кулинарных книг.
 Ханкишиев, Эльмир (род. 1974) — азербайджанский футболист.